Slemeno (nebo též slémě) je archaický či odborný výraz pro horský hřeben či hřbet. 

Název Slemeno má více sídel:
 Slemeno (Synkov-Slemeno) – část obce Synkov-Slemeno v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Slemeno (Dolní Kalná) – část obce Dolní Kalná v okrese Trutnov

Externí odkazy